Le qualificazioni del singolare maschile dell'Ordina Open 2001 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Ordina Open 2001 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Vince Spadea (ultimo turno)
 Alexander Waske (primo turno)
 Yves Allegro (Qualificato)
 Wesley Moodie (primo turno)

 Dejan Petrović (Qualificato)
 Rik De Voest (ultimo turno)
 Paul Baccanello (ultimo turno)
 Gilles Elseneer (Qualificato)

Qualificati 

 Gilles Elseneer
 Kristian Capalik

 Yves Allegro
 Dejan Petrović

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Ordina Open 2001